Mikow ist:

der sorbische Name einer Gemeinde im Landkreis Görlitz, siehe Mücka
ein Dorf in der Gemeinde Komańcza, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen, siehe Mików